Electronic steht für:

 Electronic (Band), britische Rockband der 1990er Jahre
 Elektronische Musik

electroNic ist der Nickname folgender Personen:
 Denis Railewitsch Scharipow (* 1998), russischer E-Sportler

Siehe auch:
 Electronics
 Electronica
 Elektronik